La Copa de la UEFA 1992-93 se disputó entre septiembre de 1992 y mayo de 1993, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 5 y el 19 de mayo de 1992 enfrentó a la Juventus y al Borussia Dortmund, con victoria del equipo italiano por un global de 6-1.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Octavos de final

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1992–93 fueron:

Referencias 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Juventus Football Club